Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса на букву «З» 

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по списку Григоровича — Степанова (в скобках номер по списку Судравского); дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден за службу в частях Восточного фронта Русской армии и Северной армии во время Гражданской войны.

За 
 Забегалов, Николай Яковлевич; капитан; 7 января 1916
 Забеданский, Илья Кондратьевич; подпоручик; № 1170 (600); 1 января 1795
 Забелин, Кирилл Васильевич; полковник; № 3067; 26 ноября 1816
 Забелло, Аркадий Николаевич; штабс-капитан; 18 октября 1917 (посмертно)
 Забиякин, Дмитрий Степанович; полковник; № 8666; 26 ноября 1851
 Заблоцкий, Иван Данилович; поручик; № 2768; 23 декабря 1813
 Заболотный, Василий Сильвестрович; генерал-майор; 20 августа 1916
 Заболоцкий, Василий Иванович; полковник; № 7428; 12 января 1846
 Заболоцкий, Тимофей Яковлевич; капитан; 27 марта 1918
 Заборинский, Александр Никифорович; полковник; № 2861; 13 марта 1814
 Заборинский, Семён Никифорович; полковник; № 2862; 13 марта 1814
 Заборовский, Адам Юзефович; подполковник; № 9112; 26 ноября 1853
 Заборовский, Викентий Антонович; штабс-ротмистр; 1813 (данные требуют дополнительной проверки)
 Заборонок, Яков Павлович; штабс-капитан; 22 декабря 1916
 Забочин, Алексей Герасимович; прапорщик; 25 июня 1916
 Забродский, Осип Яковлевич; майор; № 4400; 25 июня 1830
 Забугский, Гавриил Афанасьевич; подполковник; № 6261; 11 декабря 1840
 Забудаев, Пётр Иванович; капитан 3-го ранга; № 1430; 26 ноября 1802
 Забудский, Григорий Николаевич; лейтенант; № 9539; 6 декабря 1854
 Забудский, Иван Григорьевич; полковник; № 4800; 25 декабря 1833
 Забудский, Иван Кузьмич; штабс-капитан; 21 ноября 1916
 Забудский, Николай Григорьевич; подполковник; № 4871; 25 декабря 1833
 Забусов, Иван Яковлевич; подполковник; № 8458; 26 ноября 1850
 Завадовский, Александр Иванович; капитан-лейтенант; № 9536; 6 декабря 1854
 Завадовский, Иван Иванович; капитан 2-го ранга; № 3611; 16 декабря 1821
 Завадовский, Иннокентий Венедиктович; подпоручик; 27 января 1917 (посмертно)
 Завадовский, Николай Степанович; генерал-майор; № 4941; 3 декабря 1834
 Завадовский, Пётр Васильевич; полковник; № 280 (233); 26 ноября 1775
 Завадовский, Пётр Иванович; полковник; № 10250; 26 ноября 1867
 Завадский, Виктор Валентьевич; полковник; 5 мая 1878
 Завадский, Георгий Александрович; капитан; 25 мая 1916
 Завадский, Карл; майор; № 5063; 3 декабря 1834
 Завадский, Козьма Михайлович; ротмистр; № 4752; 21 декабря 1832
 Завадский, Михаил Тимофеевич; полковник; № 3919; 26 ноября 1826
 Завалиевский, Лев Никитич; подполковник; № 6792; 3 декабря 1842
 Завалишин, Александр Афанасьевич; лейтенант; № 3292; 26 ноября 1816
 Завалишин, Пётр Александрович; лейтенант; № 9926; 8 июля 1856
 Завгородний, Виктор Николаевич; штабс-капитан; 18 сентября 1917
 Завистовский, Фаддей Станиславович; майор; № 6310; 11 декабря 1840
 Завитаев, Константин Александрович; штабс-капитан; 25 февраля 1907
 Заводчиков, Михаил Васильевич; прапорщик; 23 января 1917 (посмертно)
 Завойко, Василий Степанович; капитан 1-го ранга; № 8362; 26 ноября 1850
 Заворотный, Иван Яковлевич; полковник; № 5934; 3 декабря 1839
 Завров, Арсений Николаевич; подполковник; № 8032; 26 ноября 1848
 Завьялов, Георгий Семёнович; подпоручик; 9 октября 1917
 Загальский, Осип Иванович; подполковник; № 5803; 1 декабря 1838
 Загобель, Пётр Андреевич; майор; № 6600; 5 декабря 1841
 Загордан, Владимир Иванович; подпоручик; 14 июня 1916
 Загорский, Александр Иванович; полковник; 20 ноября 1915
 Загорский, Иван Иванович; капитан; № 2725; 20 октября 1813
 Загорский, Тимофей Дмитриевич; полковник; № 2087; 26 ноября 1809
 Загорянский, Пётр Никифорович; полковник; № 9083; 26 ноября 1853
 Загорянский-Кисель, Сергей Фаддеевич; капитан-лейтенант; № 9916; 7 апреля 1856
 Загоскин, Павел Никифорович; капитан; № 5877; 1 декабря 1838
 Загряжский, Александр Фёдорович; полковник; № 8884; 1 февраля 1852
 Загряжский, Пётр Петрович; полковник; № 1943 (850); 20 мая 1808
 Задонский, Воин Дмитриевич; полковник; № 3634; 13 февраля 1823
 Задорожный, Сергей Исидорович; прапорщик; 23 сентября 1915
 Заика, Андриан Архипович; поручик; 31 октября 1917 (посмертно)
 Заичневский, Василий; поручик; № 8129; 26 ноября 1848
 Заичневский, Григорий Вуколович; подполковник; № 5990; 3 декабря 1839
 Зайончковский, Анатолий Карпович; поручик; 24 ноября 1917
 Зайончковский, Николай Николаевич; подпоручик; 13 января 1916
 Зайончковский, Павел Чеславович; подполковник; 3 февраля 1915
 Зайцев; штабс-капитан; № 2728; 20 октября 1813
 Зайцев, Александр Петрович; прапорщик; 25 июня 1916
 Зайцев, Алексей; подполковник; № 5247; 1 декабря 1835
 Зайцев, Алексей Данилович; капитан; № 6655; 5 декабря 1841
 Зайцев, Борис Сергеевич; прапорщик; 18 сентября 1917
 Зайцев, Василий Васильевич; полковник; 15 апреля 1915
 Зайцев, Григорий Афанасьевич; подполковник; № 3652; 13 февраля 1823
 Зайцев, Дмитрий Николаевич; капитан; 14 апреля 1917
 Зайцев, Иван Михайлович; поручик; 15 января 1917
 Зайцев (Зайцов), Михаил Яковлевич; капитан; № 8097; 26 ноября 1848
 Зайцев, Николай; капитан; № 9496; 26 ноября 1854
 Зайцев, Николай Иванович; прапорщик; 30 декабря 1915
 Зайцев, Сергей Фёдорович; поручик; 4 марта 1917
 Зайцевский, Ефим Петрович; капитан-лейтенант; № 4258; 16 января 1829
 Зайченко, Захарий Иванович; генерал-майор; 26 июня 1916
 Зайченко, Никита Денисович; майор; № 5258; 1 декабря 1835
 Зак, Валериан Осипович; штабс-капитан; 13 января 1915 (посмертно)
 Закалюжный, Михаил Яковлевич; капитан; № 9244; 26 ноября 1853
 Закандырин, Иван Петрович; штабс-капитан; 8 июля 1915
 Закревский, Алексей Андреевич; подполковник; № 3661; 13 февраля 1823
 Закревский, Арсений Андреевич; майор; № 2302 (2302); 22 сентября 1811
 Закржевский, Владислав Игнатьевич; подполковник; 6 июля 1915
 Закржевский, Сигизмунд Григорьевич; подполковник; 26 августа 1916
 Закускин, Иван Семёнович; подполковник; № 8700; 26 ноября 1851
 Закутовский, Михаил Иванович; подпоручик; 27 января 1917 (посмертно)
 Залеский, Порфирий Алексеевич; подполковник; № 8049; 26 ноября 1848
 Залеский, Тимофей Станиславович; майор; № 6319; 11 декабря 1840
 Залесский, Василий Анисимович; капитан-лейтенант; № 3775; 26 ноября 1823
 Залесский, Николай Иванович; полковник; № 4563; 16 декабря 1831
 Заливкин, Александр Петрович; полковник; № 7770; 26 ноября 1847
 Заливкин, Пётр Андреевич; подполковник; № 6293; 11 декабря 1840
 Залинов, Владимир Николаевич; подполковник; 30 июня 1917
 Залогин, Иван Фёдорович; капитан; 1 марта 1916
 Зальца, Антон Егорович; капитан; 12 июня 1878
 Зальца, Владимир Иванович; полковник; № 6199; 11 декабря 1840
 Зальца, Иван Александрович; полковник; № 6431; 5 декабря 1841
 Зальца, Карл Андреевич (Александрович); полковник; № 8885; 1 февраля 1852
 Зальца, Николай Антонович; полковник; № 6220; 11 декабря 1840
 Зальцман, Андрей Васильевич; полковник; № 2836; 26 февраля 1814
 Замарин, Иван Михайлович; подполковник; № 6501; 5 декабря 1841
 Замаруев, Пётр Григорьевич; капитан корпуса морской артиллерии; № 9479; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Замотаев, Андрей; полковник; № 7195; 17 декабря 1844
 Замбковский, Ян Адамович; прапорщик; 18 ноября 1916 (посмертно)
 Замброжицкий, Михаил Станиславович; полковник; 15 октября 1916
 Замыцкий, Дмитрий Петрович; капитан 2-го ранга; № 4905; 25 декабря 1833
 Замятнин, Александр Гаврилович; подполковник; № 7014; 4 декабря 1843
 Занаревский, Аполлон Гаврилович; майор; № 8530; 26 ноября 1850
 Занаревский, Фёдор Николаевич; подполковник; № 8445; 26 ноября 1850
 Занько, Никифор Георгиевич; подполковник; 19 мая 1915
 Заньковский, Казимир Степанович; полковник; № 9080; 26 ноября 1853
 Заостровский, Василий; капитан 1-го ранга; № 799 (412); 9 февраля 1791
 Заостровский, Степан Яковлевич; капитан 1-го ранга; № 3048; 26 ноября 1816
 Заплатин, Ефим Григорьевич; секунд-майор; № 958; 26 ноября 1792
 Заплатин, Семён Григорьевич; подполковник; № 860; 26 ноября 1791
 Запольский, Аполлон Андреевич; подполковник; № 8248; 26 ноября 1849
 Запольский, Борис Фёдорович; капитан; 15 сентября 1900
 Запольский, Глеб Владимирович; поручик; 4 марта 1917
 Запольский, Михаил Фёдорович; генерал-майор; 15 октября 1916
 Запрягаев, Михаил; секунд-майор; № 953; 26 ноября 1792
 Заремба, Владимир Михайлович; подпоручик; 3 сентября 1916
 Зарембо, Дионисий Фёдорович; капитан 1-го ранга; № 8363; 26 ноября 1850
 Зарецкий, Пётр Аникеевич; подполковник; № 6995; 4 декабря 1843
 Заржецкий, Франц Константинович; майор; № 6306; 11 декабря 1840
 Заржицкий, Иосиф Николаевич; № 4492; 18 декабря 1830
 Зарин, Александр Дмитриевич; подпоручик; 1 июня 1915
 Зарин, Аполлинарий Александрович; капитан-лейтенант; № 7714; 1 января 1847
 Зарин, Николай Дмитриевич; генерал-майор; 13 октября 1914
 Зарницын, Дмитрий Никитич; генерал-майор; № 9640; 26 ноября 1855
 Заруба, Николай Григорьевич; штабс-капитан; 25 ноября 1916
 Зарубаев, Николай Платонович; генерал-лейтенант; 1 ноября 1905
 Зарубаев, Сергей Валериянович; лейтенант; 23 февраля 1904
 Зарубин, Дмитрий Иванович; майор; № 7889; 26 ноября 1847
 Зарудный, Роман Григорьевич; штабс-ротмистр; № 2800; 20 января 1814
 Заскалько, Иов Васильевич; сотник; 15 октября 1916 (посмертно)
 Заславский, Осип Николаевич; подполковник; № 6494; 5 декабря 1841
 Засоба, Михаил Никифорович; подпоручик; 25 мая 1917 (посмертно)
 Засс, Александр Павлович; полковник; № 2285 (992); 16 декабря 1810; в 1814 (вторично?)
 Засс, Андрей Андреевич; полковник; № 2490 (1123); 23 декабря 1812
 Засс, Андрей Павлович; генерал-майор; № 1300; 26 ноября 1802
 Засс, Григорий Христофорович; генерал-майор; № 5524; 29 ноября 1837
 Засс, Корнилий Александрович; полковник; № 2093; 26 ноября 1809
 Засс, Корнилий Корнилиевич; генерал-майор; № 4548; 18 октября 1831
 Засс, Отто; полковник; № 4216; 25 декабря 1828
 Засс, Роман Фёдорович; полковник; № 3709; 26 ноября 1823
 Засс, Юлий Оттонович; ротмистр; № 4898; 25 декабря 1833
 Засулич, Михаил Иванович; капитан; 7 апреля 1878
 Засухин, Анатолий Николаевич; капитан 2-го ранга; 16 апреля 1904
 Засядко, Александр Дмитриевич; штабс-капитан; № 1716 (702); 13 января 1807
 Засядко, Даниил Дмитриевич; подполковник; № 2783; 17 января 1814
 Затлер, Борис (Бернгард) Карлович; подполковник; № 4868; 25 декабря 1833
 Затлер, Фёдор Карлович; генерал-майор; № 8606; 26 ноября 1851
 Затурский, Логгин Логгинович; полковник; 8 июля 1907
 Захаревич; майор; № 2395; 14 января 1812
 Захаржевский, Григорий Андреевич; генерал-майор; № 4918 (1029); 3 декабря 1834
 Захаржевский, Константин Васильевич; капитан; № 5652; 29 ноября 1837
 Захаржевский, Яков Васильевич; полковник; № 2808; 22 января 1814
 Захаров, Александр Михайлович; полковник; 25 мая 1916
 Захаров, Аполлон Михайлович; подполковник; № 8007; 26 ноября 1848
 Захаров, Владимир Евлампиевич; поручик; 24 мая 1916
 Захаров, Григорий Никитич; есаул; 14 июня 1915
 Захаров, Игнатий Фёдорович; прапорщик; 30 декабря 1915 (посмертно)
 Захаров, Митрофан Петрович; штабс-капитан; 6 января 1917
 Захаров, Пётр Фёдорович; лейтенант; № 9911; 7 апреля 1856
 Захаров, Сергей Петрович; капитан; № 6124; 3 декабря 1839
 Захаров, Степан Самуилович; капитан; № 8818; 26 ноября 1851
 Захаров, Фёдор Данилович; подполковник; № 3117; 26 ноября 1816
 Захарчук, Афанасий Михайлович; прапорщик; 18 ноября 1916
 Захарьев, Фома; майор; № 5867; 1 декабря 1838
 Захарьин, Иван Яковлевич; капитан 1-го ранга; № 4989; 3 декабря 1834
 Захваев, Александр Васильевич; капитан; № 5501; 6 декабря 1836
 Зацарённый, Измаил Максимович; лейтенант; 8 сентября 1877
 Зацимовский, Александр Станиславович; поручик; 9 сентября 1915

Зб — Зд 
 Збиевский, Тимофей Иванович; подполковник; № 1641 (671); 29 января 1806
 Збиковский, Ян Ханиодарович; поручик; 4 марта 1917 (посмертно)
 Зборовский (Заборовский), Викентий; штабс-капитан; № 2774; 30 декабря 1813
 Зброжек, Иван Игнатьевич; майор; № 5474; 6 декабря 1836
 Звайгзне, Иван Иванович; штабс-капитан; 28 августа 1917
 Званбай, Соломон Тимуркеевич; подполковник; № 8253; 26 ноября 1849
 Зварковский, Николай Акимович; генерал-майор; № 4424; 18 декабря 1830
 Зварыкин, Фёдор Васильевич; генерал-майор; № 3030; 26 ноября 1816
 Звегинцев, Пётр Фёдорович; майор; № 4283; 22 сентября 1829
 Звенигородский, Николай Фёдорович; подполковник; № 8731; 26 ноября 1851
 Зверев, Василий Васильевич; старший инженер-механик; 1904 (посмертно)
 Зверев, Александр Петрович; майор; № 3851; 12 декабря 1824
 Зверев, Василий Степанович; генерал-майор; № 325; 26 ноября 1781
 Зверев, Иван Семёнович; полковник; № 5550; 29 ноября 1837
 Зверев, Михаил Петрович; подполковник; № 7595; 1 января 1847
 Зверев, Пётр Иванович; поручик; 29 июля 1916
 Зверев, Фёдор Киприанович; поручик; 4 апреля 1917
 Зверев, Фёдор Трофимович; подъесаул; 4 марта 1917
 Звонников, Николай Алексеевич; поручик; 29 мая 1915
 Зворыкин, Евгений Егорович; поручик; 17 января 1917
 Звягин, Иван Ефимович; майор; № 7663; 1 января 1847
 Звягольский-Мельников, Иван Григорьевич; майор; № 4743; 21 декабря 1832
 Звягольский-Мельников, Яков Григорьевич; майор; № 4123; 26 ноября 1827
 Зданский, Николай Феликсович; подполковник; 30 июля 1905
 Здитовецкий, Игнатий Юльевич; прапорщик; 18 ноября 1916 (посмертно)

Зе 
 Зебеж, Ян Петрович; подпоручик; 29 октября 1917
 Зеге-фон-Лауренберг, Семён Христофорович; генерал-майор; № 446; 26 ноября 1786
 Зегелов, Александр Александрович; генерал от инфантерии; 19 мая 1915
 Зедгинадзе, Алексей; штабс-капитан; № 7360; 17 декабря 1844
 Зедделер, Логин Логинович; генерал-майор; 26 августа 1878
 Зедделер, Людвиг (Логин) Иванович; генерал-майор; № 5686; 1 декабря 1838
 Зезевитов, Иван Платонович; полковник; № 7553; 1 января 1847
 Зейберлих, Теодор-Вильгельм-Александр Александрович; подпоручик; 6 августа 1917
 Зейглер, Александр Иванович; майор; № 7659; 1 января 1847
 Зейдлиц, Иван Иванович; полковник; № 5386; 6 декабря 1836
 Зейдлиц, Карл Иванович; полковник; № 5555; 29 ноября 1837
 Зейн-Витгенштейн-Берлебург, Фердинанд Карлович; генерал-майор; 1 января 1878
 Зейн-Витгенштейн-Берлебург, Эмилий Людвигович; полковник; № 9925; 8 июля 1856
 Зейфорт, Карл Иванович; полковник; № 5549; 29 ноября 1837
 Зеланд, Александр Львович; полковник; № 8425; 26 ноября 1850
 Зеленевский, Эдуард Казимирович; штабс-капитан; 29 октября 1917
 Зеленин, Евгений Ильич; капитан; 18 сентября 1916
 Зеленин, Степан; майор; № 8086; 26 ноября 1848
 Зеленков, Михаил Иосифович; подпоручик; 29 октября 1917 (посмертно)
 Зеленой, Александр Ильич; капитан 1-го ранга; № 9346; 26 ноября 1854 (за выслугу «25 лет в офицерских чинах»)
 Зеленой, Иван Ильич; капитан 1-го ранга; № 9054; 26 ноября 1853
 Зеленой, Павел Николаевич; лейтенант; № 3298; 26 ноября 1816
 Зеленский-Добочевский; ротмистр; № 2724; 20 октября 1813
 Зеленцов, Автоном Ларионович; подъесаул; 2 марта 1906
 Зеленцов, Михаил Тихонович; подъесаул; 3 апреля 1917
 Зелепуга, Пётр; полковник; № 1345; 26 ноября 1802
 Зелингер, Никодим Иванович; подпоручик; 23 сентября 1916
 Зелинский, Виктор Петрович; полковник; 13 марта 1908
 Зелинский, Станислав Фомич; подпоручик; 9 сентября 1915
 Зельмиц, Антон Карлович; полковник; № 4331; 19 декабря 1829
 Земан, Оскар Мартынович; прапорщик; 1 сентября 1915
 Зембулатов, Яков Михайлович; майор; № 51 (52); 1 ноября 1770
 Земенцкий, Владислав Касперович; генерал-майор; № 9046; 26 ноября 1853
 Землин, Иван Лукич; секунд-майор; № 1280; 26 ноября 1795
 Землянский, Александр; подпоручик; 3 января 1917 (посмертно)
 Земницкий, Николай; прапорщик; 9 сентября 1915
 Зенгбуш, Карл Иванович фон; полковник; № 8889; 1 февраля 1852
 Зененков, Владимир Николаевич; ротмистр; 21 ноября 1916
 Зенич, Василий Григорьевич; майор; № 5289; 1 декабря 1835
 Зенич, Иван Григорьевич; полковник; № 3821; 12 декабря 1824
 Зенкевич, Иван Алексеевич; майор; № 10073; 26 ноября 1857
 Зенкович, Александр Фёдорович; полковник; 20 мая 1915 (посмертно)
 Зенкович, Михаил Егорович; подполковник; № 5006; 3 декабря 1834
 Зенченко, Василий Емельянович; генерал-майор; № 8166; 26 ноября 1849
 Зенькович, Иван Никитич; полковник; № 9672; 26 ноября 1855
 Зенькович, Фёдор Фёдорович; штабс-капитан; 6 июля 1915
 Зео, Александр Иосифович фон; капитан-лейтенант; № 2367; 26 ноября 1811
 Зео, Константин Александрович; майор; № 9176; 26 ноября 1853
 Зергель, Александр Иванович; капитан; № 8572; 26 ноября 1850
 Зергель, Иван Иванович; майор; № 7863; 26 ноября 1847

Зи 
 Зигерн-Корн, Михаил Ксаверьевич фон; подпоручик; № 9922; 4 июня 1856
 Зильберг, Александр Александрович; полковник; 14 июня 1915
 Зильберг, Леонтий Карлович; майор; № 9823; 26 ноября 1855
 Зимин, Иван Леонтьевич; прапорщик; 17 апреля 1915
 Зиневич, Бронислав Михайлович; подполковник; 21 июня 1915
 Зинкевич, Александр Михайлович; штабс-капитан; 27 сентября 1916
 Зинкевич, Михаил Михайлович; полковник; 13 мая 1918
 Зиновьев, Михаил Алексеевич; полковник; № 10253; 11 февраля 1869
 Зиновьев, Николай Васильевич; генерал-майор; № 7145; 17 декабря 1844
 Зиновьев, Павел Степанович; капитан 2-го ранга; № 647 (332); 22 августа 1789
 Зирнихгаузен, Фёдор; майор; № 1376; 26 ноября 1802

Зл — Зн 
 Златковский, Леонтий Дмитриевич; полковник; № 5376; 6 декабря 1836
 Златоверхников, Александр Тихонович; подпоручик; 7 ноября 1915 (посмертно)
 Златоустов, Николай Николаевич; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Злобин, Андрей Никитич; капитан; № 5658; 29 ноября 1837
 Змеев, Василий Филиппович; подполковник; № 8490; 26 ноября 1850
 Знаменский, Анатолий; штабс-капитан; 28 августа 1917
 Знаменский, Дмитрий Константинович; штабс-капитан; 25 ноября 1916

Зо 
 Зозулин, Корнилий Васильевич; подполковник; 21 июня 1915
 Зозулин, Михаил Петрович; штабс-капитан; 13 февраля 1905
 Зозуля, Тимофей Леонтьевич; поручик; 27 сентября 1916
 Золотарёв, Афанасий Иванович; подполковник; № 2913; 28 марта 1814
 Золотарёв, Василий Степанович, подполковник; № 4255; 7 января 1829
 Золотарёв, Григорий Петрович; подполковник; № 4219; 25 декабря 1828
 Золотарёв, Евфим Иванович; подполковник; № 6045; 3 декабря 1839
 Золотарёв, Николай Иванович; майор; № 9799; 26 ноября 1855
 Золотарёв, Николай Иванович; сотник; 17 марта 1917
 Золотарёв, Пётр; войсковой старшина; № 5868; 1 декабря 1838
 Золотарёв, Степан Афанасьевич; подполковник; № 7840; 26 ноября 1847
 Золотилов, Алексей Фёдорович; подпоручик; 31 декабря 1915 (посмертно)
 Золотилов, Евграф, Михайлович; подполковник; № 6049; 3 декабря 1839
 Золотницкий, Михаил Владимирович; полковник; № 2094; 26 ноября 1809
 Золоторжевский, Фёдор Петрович; капитан; № 7912; 26 ноября 1847
 Золотухин, Александр Александрович; подполковник; 1 июня 1915
 Золотухин, Василий; полковник; № 808 (421); 25 марта 1791
 Зоман, Пётр Иванович; премьер-майор; № 1106; 26 ноября 1794
 Зоммер, Евграф Иванович; подполковник; № 9146; 26 ноября 1853
 Зоммер, Фёдор Карлович; майор; № 6819; 3 декабря 1842
 Зоммер, Фридрих Иоганнович; прапорщик; 1 июня 1915
 Зоммер, Яков Иванович; капитан; № 6146; 3 декабря 1839
 Зонн, Карл Карлович; майор; № 5286; 1 декабря 1835
 Зонтаг, Генрих Карлович; прапорщик; 15 марта 1915
 Зор; полковник прусской службы; № 2938; 19 июля 1814
 Зорин, Николай Владимирович; младший инженер-механик; 23 февраля 1904
 Зорич, Семён Гаврилович; секунд-майор; № 281 (234); 26 ноября 1775
 Зоря, Лев Иванович; полковник; 17 апреля 1915
 Зотин, Дмитрий Егорович; прапорщик; 31 октября 1917
 Зотов, Михаил Михайлович; капитан; № 7346; 17 декабря 1844

Зу 
 Зубаков, Павел; поручик; 7 июля 1917
 Зубарев, Аркадий Иванович; прапорщик; 18 сентября 1917
 Зубарев, Василий Михайлович; подполковник; 12 октября 1917
 Зубарев, Павел; прапорщик; 9 мая 1919
 Зубарев, Пётр Савельевич; майор; № 5851; 1 декабря 1838
 Зубарев, Тимофей; подпоручик; № 10226; 5 января 1864
 Зубинский, Гавриил Семёнович; полковник; № 9379; 26 ноября 1854
 Зубко, Василий; прапорщик; 31 октября 1917
 Зубков; войсковой старшина; № 4267; 21 апреля 1829
 Зубков, Александр Васильевич; подполковник; № 9765; 26 ноября 1855
 Зубков, Антон Онуфриевич; капитан; № 8311; 26 ноября 1849
 Зубков, Григорий Кондратьевич; капитан; № 9499; 26 ноября 1854
 Зубков, Михаил Константинович; штабс-капитан; 25 мая 1917
 Зубковский, Василий Васильевич; подполковник; № 9967; 26 ноября 1856
 Зубов, Алексей; поручик; 9 мая 1919
 Зубов, Валериан Александрович; бригадир; № 796 (409); 29 декабря 1790
 Зубов, Василий Николаевич; поручик; 25 мая 1916 (посмертно)
 Зубов, Владимир Кириллович; генерал-майор; 29 мая 1915
 Зубов, Георгий Николаевич; полковник; 25 ноября 1916
 Зубов, Николай Владимирович; штабс-капитан; 2 апреля 1917 (посмертно)
 Зубов, Николай Николаевич (капитан-лейтенант); капитан-лейтенант; 27 марта 1880
 Зубов, Николай Петрович; подполковник; № 1055 (540); 15 сентября 1794
 Зубрилин, Иван Иванович; прапорщик; 26 сентября 1916 (посмертно)
 Зубрицкий, Алексей Афанасьевич; секунд-майор; № 707; 26 ноября 1789
 Зудин, Алексей Георгиевич; капитан; 13 января 1915
 Зуев, Вячеслав Яковлевич; подполковник; 17 марта 1917
 Зуйков, Лаврентий Титович; майор; № 6115; 3 декабря 1839
 Зумберов, Александр Михайлович; подполковник; 23 мая 1916
 Зуров, Елпидифор Антиохович; генерал-майор; № 5676; 1 декабря 1838

Зы 
 Зыбин, Алексей; секунд-майор; № 1276; 26 ноября 1795
 Зыбин, Евгений Константинович; подполковник; 19 мая 1915
 Зыбин, Михаил (Александрович?); подполковник; № 604 (288); 14 апреля 1789
 Зыбин, Михаил Афанасьевич; премьер-майор; № 1255; 26 ноября 1795
 Зыбин, Николай Семёнович; капитан 1-го ранга; № 5167; 1 декабря 1835
 Зыбин, Сергей Васильевич; штабс-ротмистр; № 2932; 3 мая 1814
 Зыбин, Сергей Васильевич; капитан; № 9568; 28 декабря 1854
 Зыков, Виктор Павлович; поручик; 19 апреля 1878
 Зыков, Дмитрий; подполковник; № 420; 26 ноября 1785
 Зыков, Николай Николаевич; подполковник; 31 октября 1917
 Зыков, Сергей Петрович; ротмистр; 27 января 1907
 Зыскин, Дмитрий Логинович; полковник; № 9681; 26 ноября 1855

Примечания

Литература 

 
 
 
 

З